Saglianesi – abitanti di Sagliano Micca
Saglianesi – abitanti di Sagliano